Een ambacht uit de wolnijverheid, de volder
 De Oostenrijkse gemeente Volders
 De voetballer Mark Volders